El Torneig de Basilea 2010, oficialment conegut com a Davidoff Swiss Indoors 2010, és un esdeveniment de tennis masculí disputat sobre pista dura que pertany a les sèries 500 de l'ATP. La 41a edició del torneig es va celebrar entre el 30 d'octubre i el 7 de novembre del 2010 al St. Jakobshalle de Basilea, Suïssa.

La final individual de l'edició anterior es va repetir però amb desenllaç diferent. El tennista local Roger Federer va guanyar el quart títol de la temporada i també la quarta victòria en aquest esdeveniment després dels títols aconseguits entre 2006 i 2008, disputant així cinc finals consecutives. Els germans Bob i Mike Bryan van guanyar l'onzè títol en l'onzena final disputada durant la temporada 2010.

Quadre individual masculí

Quadre doble masculí

Enllaços externs 
 Web oficial   
 Quadre individual masculí 
 Quadre doble masculí 

2010
ATP World Tour 2010